Први никејски сабор или Први васељенски сабор
 Други никејски сабор или Седми васељенски сабор